Тедди Да Коста (, родился 17 февраля 1986 в Мелёне, Франция) — французский и польский хоккеист, центральный и правый нападающий. В настоящее время выступает за клуб «Уния», выступающего в польской лиге . Игрок сборной Франции.

Карьера

Клубная

Международная

Статистика

Клубная карьера 
 Последнее обновление: 12 июля 2019 года

Международные соревнования

Личная жизнь 
Отец — француз, мать — полька. Есть братья Стефан и Габриэль, оба тоже хоккеисты.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте ХК «Таппара»

Хоккеисты Франции
Хоккеисты Польши
Хоккейные правые нападающие
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК «Гап»
Игроки ХК «Заглембе»
Игроки ХК «Руан»
Игроки ХК «Тыхы»
Игроки ХК «Хокки»
Игроки ХК «Таппара»
Игроки ХК ЛеКи
Игроки ХК «Пеликанз»
Игроки ХК «Пелиитат»
Игроки ХК «Спорт»
Игроки ХК «Орли Зноймо»
Игроки ХК «Краковия»
Игроки ХК «Гренобль»
Игроки ХК «Катовице»
Игроки ХК «Уния»
Игроки сборной Франции по хоккею с шайбой